Municipio de Gregory puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Gregory (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Conway.
 Municipio de Gregory (condado de Mahnomen, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mahnomen.